Авени́р — мужское имя.

Персоналии
 Авенир — двоюродный брат библейского царя Саула и его военачальник.
 Авенир (апостол) — глава семидесяти апостолов и филадельфийской церкви, одной из семи церквей «Апокалипсиса» ().

 Авенир (Арнаудов) (1930—2001) — епископ Болгарской православной церкви.
 Авенир (Синицын) (1879—1937) — монах Оптиной пустыни, преподобномученик.

Прочее
 «Авенир» — ежемесячный журнал, издаваемый в Париже с 1916.
 «Авенир» — футбольный клуб, базирующийся в Беггене, южной части города Люксембург.

Примечания